Arcana bezeichnet:
 Arcana (Band), eine neoklassische Dark-Wave-Band
 Arcana (Fusion-Band), ein kurzlebiges Fusion-Bandprojekt
 Arcana (Varèse), ein Orchesterstück von Edgar Varèse (1883–1965)
 Arcana (Buchmesse), eine Buchmesse in Minneapolis
 Arcana (Kotegawa), eine Manga-Serie von Yua Kotegawa
 Arcana (Manhwa), eine Manhwa-Serie von So-Young Lee
 Arcana (Computerspiel), ein Computer-Rollenspiel
 Arcana (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Arcana (Magazin), Magazin für moderne und klassische Phantastik des Verlags Lindenstruth

Siehe auch:
 Arkana (Begriffsklärung)
 Arkan (Begriffsklärung)
 Arcanum (Begriffsklärung)